Yonggang kan syfta på:

Geografi

Nordkorea 

 Yonggang-ŭp, ort, Södra P'yŏngan, 
 Yonggang-gun, kommun, Södra P'yŏngan, 

Robotskapade Nordkoreaförgreningar